George Hoskins ist der Name folgender Personen:

* George Hoskins (Leichtathlet) (1928–2000), neuseeländischer Mittel- und Langstreckenläufer
 George Alexander Hoskins (1802–1863), britischer Forschungsreisender
 George Gilbert Hoskins (1824–1893), US-amerikanischer Politiker